Castelberg ist der Name

 der Burg Castelberg im Kanton Graubünden in der Schweiz
 der Bündner Adelsfamilie von Castelberg

Castelberg ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar von Castelberg (1748–1835), Schweizer reformierter Pfarrer und Konvertit
 Brida von Castelberg (* 1952), Schweizer Ärztin und Vorreiterin für Job-Sharing auf Kaderstufe
 Carlo von Castelberg (1923–2006), Schweizer Kunstmäzen
 Christian von Castelberg (* 1955), Schweizer Regisseur
 Patrick von Castelberg (* 1973), Schweizer Tenor

Siehe auch: 
 Andreas Castelberger (auch hinkender Andres oder Andres auf den Stülzen (Krücken); * um 1500, † nach 1531), Buchhändler in Zürich und täuferischer Prediger in Graubünden
 Castellberg
 Kastelberg